

Onomastica 
 László – variante ungherese del nome proprio di persona italiano maschile Ladislao

Persone 
 Andrew Laszlo (1926-2011) – direttore della fotografia ungherese naturalizzato statunitense
 Csaba László (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese
 Dezső László (1894-1949) – generale ungherese
 Ernest Laszlo (1898-1984) – direttore della fotografia ungherese naturalizzato statunitense
 Ervin László (1932) – filosofo e pianista ungherese
 Gyula László (1910-1998) – storico, archeologo e artista ungherese
 Hana Laszlo (1953) – attrice israeliana
 Ken Laszlo (1954) – cantante italiano 
 Magda László (1912-2002) – soprano ungherese
 Marianella Laszlo (1942-2021) – attrice italiana
 Paul László (1900-1993) – architetto e designer ungherese
 Philip de László (1869-1937) – pittore ungherese